Тутен () — французская фамилия. Носители:

 Тутен, Жюль (1865—1961) — французский историк и археолог.
 Тутен, Ролан (1905—1977) — французский актёр.